

Télévision

Jeu télévisé 

 The Chase est le titre d'un jeu télévisé britannique de type quiz diffusé sur la chaîne ITV.

Téléfilm 

 The Chase est le titre original du téléfilm Un homme aux abois, réalisé par Paul Wendkos en 1991.

Série télévisée 

 The Chase est une série télévisée britannique créée en 2006.

Épisode 

 The Chase est le titre original de Le Secret, épisode 20 de la saison 06 de la série Star Trek : La Nouvelle Génération diffusé en 1993 ;
 The Chase est un épisode de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who.

Cinéma 

 The Chase est le titre original du film L'Évadée, réalisé par Arthur Ripley en 1946 ;
 The Chase est le titre original du film La Poursuite impitoyable, réalisé par Arthur Penn en 1966 ;
 The Chase (Zhui ji) est un film hongkongais réalisé par Wang Tian-lin en 1971 ;
 The Chase (Chujeok) est un film sud-coréen réalisé par Nam Ki-nam en 1984 ;
 The Chase est le titre original du film À toute allure, réalisé par Adam Rifkin en 1994 ;
 The Chase (Combustión) est un film espagnol réalisé par Daniel Calparsoro en 2013 ;
 The Chase () est un film sud-coréen réalisé par Kim Hong-seon en 2017.

Musique 

 The Chase est un album de Garth Brooks sorti en 1992 ;
 The Chase est un album de Marit Larsen sorti en 2008 ;
 The Chase est un groupe de pop rock français.

Littérature 

 The Chase est un roman policier, écrit par Clive Cussler et ayant pour personnage principal Isaac Bell.

Voir aussi